Mobilisierung im Bereich der Informationstechnik, bedeutet der Trend zur verstärkten Entwicklung und Nutzung von Mobilgeräten, v. a. Smartphones und mobilen Anwendungen, sog. mobile Apps, sowie des mobilen Internet. Er kann als Voraussetzung für den bereits teilweise erfolgten nächsten Trend der Wearables angesehen werden und ist somit Teil der Digitalen Transformation.

Ähnliche Trends 
 Technische Konvergenz: Verschiedene Geräteklassen werden zu einer verbunden.
 Wearables: Geräte können direkt am Körper getragen und verwendet werden.
 Sensification: Geräte werden mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet.

Siehe auch 
Mobile Computing
Mobile Commerce
Mobiler Journalismus

Mobilgeräte
Informationstechnik